Алексеиха — название населённых пунктов в России:

 Алексеиха — село в Санчурском районе Кировской области.
 Алексеиха — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Алексеиха — деревня в Некоузском районе Ярославской области.